Plaats in Indonesië
 Bugangan (Semarang Timur), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Bugangan (Kedungwuni), een plaats in het regentschap Pekalongan van de provincie Midden-Java